Брун може бити:

 Брун (Мекленбург), општина у округу Мекленбург-Штрелиц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Брун (Горњи Палатинат), општина у округу Регенсбург, у њемачкој покрајини Баварска.